Åkesson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Åkesson 8 556
 Åkeson 181
 Åkezon 8
Tillsammans blir detta 8 745 personer, vilket ger namnet plats nummer 95 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Åkes son.

Personer med efternamnet Åkesson eller Åkeson

A
Anders Åkesson flera personer
 Anders Åkesson (centerpartist) (född 1958), svensk politiker
 Anders Åkesson (miljöpartist) (född 1965), svensk politiker
 Anders Åkesson (spiritistiskt medium)
Anette Åkesson (född 1966), svensk politiker
August Åkesson (1889–1938), svensk journalist och politiker

B
Bengt Åkesson (född 1932), svensk hållfasthetsteoretiker
Bertil Åkesson (född 1927), svensk professor emeritus i zoologi
Birgit Åkesson (1908–2001), svensk dansare, koreograf och dansforskare
Björn Åkesson (född 1947), svensk skådespelare
Björn Åkesson (fotbollsspelare), (född 1978)

C
Christian Åkesson (född 1986), svensk skådespelare
Clas Åkesson Tott, flera personer
Clas Åkesson (Tott) (1530–1596), svensk militär och ämbetsman
Clas (Åkesson) Tott (den yngre) (1630–1674), svensk fältmarskalk
Claes Åkeson (född 1967), svensk programledare

D
David Åkesson (född 1985), svensk sångare

E
 Elner Åkesson (1890–1962), svensk filmfotograf
 Elof Åkesson (1892–1979), filosof, docent och författare
 Erik Åkesson Soop (1613–1674), svensk storman och landshövding
 Eva Åkesson (född 1961), svensk kemist, universitetsrektor
 Evald Åkeson-Lundegård (1827–1915), präst och riksdagsman

F
Fredrik Åkesson (född 1972), svensk gitarrist och låtskrivare

G
 Gunnar Åkesson (1920–1983), teckningslärare och tecknare
 Gunilla Åkesson (född 1942), svensk sångerska och skådespelare

H
 Hans Åkesson, flera personer
 Hans Åkesson (musiker) (född 1960), svensk musiker, dirigent
 Hans Åkesson Soop (1552–1619), svenskt riksråd
 Hans Åkesson (Tott) (död 1492), svensk riddare och riksråd
Hans Olof Åkesson (1933–2005), psykiater
Helge Åkeson (1831–1904), svensk baptistpredikant
Henric Åkesson (1860–1933), fruktodlare
Henrik JP Åkesson (född 1982), svensk filmregissör och -producent
Håkan Åkesson,flera personer
 Håkan Åkesson (född 1968), svensk artist, kompositör, producent, känd som Alf
 Håkan Åkesson (diplomat)

I
Ingvar Åkesson (född 1946), svensk jurist och ämbetsman
 Ian Kenneth Åkesson (född 1976), norsk trumslagare, känd som Tjodalv

J
Jimmie Åkesson (född 1979), svensk partiledare
Johan Åkesson (1930–2017), svensk violinist och dirigent
Johan Åkesson (basketspelare) (född 1984), svensk basketspelare
 Johan Åkesson Luuth (död 1673), ämbetsman
Johannes Åkesson (1872–1954), svensk lantbrukare och politiker
Jonas Åkesson (1879–1970), svensk konstnär
Jöns Åkesson (1852–1918), svensk lantbrukare och politiker

K
Karl Elof Åkesson (1892–1979), svensk filosof, docent, seminarielektor
Kenneth Åkesson (friidrottare) (född 1947), svensk diskuskastare
Kenneth Åkesson (född 1976), norsk trummis

L
Lennart Åkesson (född 1932), svensk ishockeyspelare

N
Nils Åkesson, flera personer
Nils Åkesson (skulptör) (1878–1960), träskomakare och skulptör
Nils Åkesson i Rebbelberga (1864–1953), svensk lantbrukare och politiker
Nils Åkesson i Sandby (1836–1924), svensk lantbrukare och politiker

O
 Otto Åkesson (1872–1939), finländsk jurist och politiker

R
 Ralf Åkesson (född 1961), svensk stormästare i schack
 Rolf Åkesson (1943–2013), målare

S
 Sonja Åkesson (1926–1977), svensk dramatiker, poet och bildkonstnär
 Sten Åkesson (1900–1971),  svensk lantbrukare och politiker
 Stina Åkesson (1923–2013), tecknare, teknings- och slöjdlärare
 Susanne Åkesson (född 1964), svensk professor i zoologisk ekologi
 Sven-Harry Åkesson (född 1940), svensk bildesigner
 Sylva Åkesson (1916–2021), svensk skådespelare

T
 Tommy Åkesson (född 1970), svensk ämbetsman
 Torsten Åkesson (född 1954), svensk fysiker
 Torvald Åkesson (1910–1990), arkitekt

Å
 Åke Åkesson  (1910–1989), målare, tecknare och grafiker

Företag
 Åkesson vin AB

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Sonnamn